Znàmenka (en rus: Знаменка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 474 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea